Robuchon peut désigner :
 Joël Robuchon (1945-2018), cuisinier français ;
 Jules Robuchon (1840-1922), photographe et sculpteur français.